Баскаев — фамилия; имеет женскую форму Баскаева.
 Баскаев, Аркадий Георгиевич (род. 1946) — российский военный и политический деятель, генерал-полковник.
 Баскаев, Дзамболат Тимофеевич (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.